È assai raro, come lo sono le varianti Juvarra, Iuvara e Iuvarra. 

 Filippo Juvarra o Juvarra o Iuvara o Iuvarra, (1676-1736), architetto e scenografo
 Tommaso Aloisio Juvara (1809-1875), incisore e calcografo
Juvarra (famiglia)